Сегунда Дивисион Професионал де Уругвай, известна още като Премера Б ( или Segunda División Uruguaya, Primera B) е вторият ешелон в уругвайския клубен футбол. Провеждането на шампионата се организира от Уругвайската футболна асоциация, а първото първенство се състои през 1942 г. Отбор от Професионалната Сегунда Дивисион не може да изпадне в Аматьорската Сегунда Дивисион, както и аматьорски отбор не може да спечели промоция за втора дивизия, защото от спортно-техническа гледна точка между професионалния и аматьорския футбол в Уругвай няма връзка. Въпреки това, ако аматьорски отбор може да бъде приет в Сегунда Дивисион Професионал ако покрива съответните изискваня.

Отбори през сезон 2008/2009 
През сезон 2008/2009 участват петнадесет отбора. Десет са от столицата Монтевидео, останалите пет – от други части на страната.

 Атенас (Сан Карлос)
 Бостън Ривър (Монтевидео)
 Спортиво Серито (Монтевидео)
 Депортиво Малдонадо (Малдонадо)
 Дурасно (Дурасно)
 Ел Танке Сисли (Монтевидео)
 Ла Лус Такуру (Монтевидео)
 Мирамар Мисионес (Монтевидео)
 Плаца Колониа (Колониа дел Сакраменто)
 К.А. Прогресо (Монтевидео)
 Рентистас (Монтевидео)
 Роча (Роча)
 Суд Америка (Монтевидео)
 Уракан Бусео (Монтевидео)
 С.А. Феникс (Монтевидео)

Шампиони

По отбори 
 7 – Феникс
 6 – Ривър Плейт Монтевидео
 6 – Суд Америка
 5 – Бела Виста
 5 – Расинг Клуб
 4 – Монтевидео Уондърърс
 3 – Данубио
 3 – Ливърпул Монтевидео
 3 – Мирамар и Мирамар Мисионес
 3 – Прогресо
 3 – Рампла Хуниорс
 3 – Рентистас
 2 – Сентрал и Сентрал Еспаньол
 2 – Серо
 2 – Колон
 2 – Дефенсор
 2 – Ел Танке Сисли
 2 – Уракан Бусео
 1 – Басанйес
 1 – Серито
 1 – Хувентуд
 1 – Вила Еспаньола

Турнири по футбол в Уругвай